Ghazní může být:
 Ghazní (provincie) – provincie v Afghánistánu
 Ghazní (město) – hlavní město této provincie
 Ghaznovská říše – středověká říše v oblasti v Afghánistánu